Blanche van Engeland (Peterborough Castle, voorjaar 1392 - Haguenau, 22 mei 1409) was het zesde kind en eerste dochter van Hendrik Bolingbroke (de later koning Hendrik IV van Engeland) en diens eerste vrouw, Mary de Bohun, en getrouwd met Lodewijk III van de Palts.

Leven
Blanche, de eerste dochter van Hendrik Bolingstroke, zag vermoedelijk het levenslicht op Peterborough Castle. Op 7 maart 1401 werd te Londen een huwelijkscontract gesloten voor de verbintenis tussen Blanche en Lodewijk, de zoon van de rooms-koning Ruprecht van de Palts, waarin een bruidsschat van 40 000 nobels. Ze trouwde op 6 juli 1402 in de Dom van Keulen met Lodewijk, waarmee de alliantie tussen de nog maar onlangs aan de macht gekomen koningen (Hendrik in 1399 na de afzetting van Richard I van Engeland, Ruprecht in 1400 na de afzetting van Wenceslaus) werd bezegeld. De bruid bracht ook de zogenaamde "Boheemse" of "Paltische kroon" met zich mee als huwelijksgoed, die zich nu in het museum van de Residentie van München bevindt.

In 1407 beviel Blanche van een doodgeboren zoon. Blanche stierf op 22 mei 1409 te Neustadt toen ze het leven schonk aan een zoon, genaamd Ruprecht (1406-1426). Lodewijk zou dit bericht ook in een brief aan Hendrik IV overmaken.

Blanche werd begraven in het koor van de stiftskerk van Neustadt an der Weinstraße, waar ook Ruprecht I van de Palts en diens gemalin Beatrix van Berg waren begraven.

Noten

Literatuur
 art. Blanche, Electress Palatine (1392-1409), in , Historical Dictionary of the British Monarchy, Plymouth, 2011, pp. 74-75.

Huis Lancaster
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw